Bor (izvirno ) je mesto z okoli 40.000 prebivalci v Srbiji. Bor je središče istoimenske občine in tudi Borskega upravnega okraja.

Mesto je najbolj znano po velikih zalogah rudnega bogastva, predvsem bakra. V bližini se nahaja letališče Bor, Srbija.

Demografija 
V naselju živi 30895 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 37,4 let (36,5 pri moških in 38,2 pri ženskah). Naselje ima 14044 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 2,80.

To naselje je, glede na rezultate popisa iz leta 2002, večinoma srbsko.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam mest v Srbiji

Mesta Borskega upravnega okraja